Velite  – soldato delle legioni romane armato alla leggera
 Velite – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Velite  – soldato di alcuni corpi della Repubblica Cisalpina e inquadrato nella Grande Armata napoleonica
 Velite  – soldato della guardia dei consoli, unità creata da Napoleone e trasformata poi in guardia imperiale
 Vélite  – trattore agricolo prodotto dalla Landini